Lappkåtatjärnen kan avse:

Lappkåtatjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 714513-168954), sjö i Vindelns kommun,  (2,55 ha)
Lappkåtatjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 714527-168962), sjö i Vindelns kommun, 
Yttre Lappkåtatjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (2,53 ha)
Inre Lappkåtatjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Lappkåtatjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Lappkåtatjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8 ha)
Lappkåtatjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (12 ha)
Lappkåtatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lappkåtatjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (2,37 ha)
Lappkåtatjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Se även
Lappkojtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn